Bulgar kan avse
 Bulgar – person från Bulgarien, se Bulgarer
 Bulgar – forntida benämning på en stad i Ryssland, se Kazan